Handelsspexet kan avse:

 Handelsspexet, Stockholm – Handelshögskolans i Stockholm studentkårs officiella spexorganisation
 Handelsspexet, Göteborg – vid Handelshögskolan i Göteborg